Hölle steht für:

 Hölle, die jenseitige Unterwelt
 Hölle (Flurname), für enge, wilde Gegenden
 Hölle (Kabarett), Kabarettlokal in Wien

Werktitel:
 Die Hölle, Teil eines Triptychons von Hieronymus Bosch (um 1500), siehe Der Garten der Lüste (Bosch)
 Die Hölle (Film), französischer Film von Claude Chabrol (1994)
 Die Hölle – Inferno, österreichisch-deutscher Film von Stefan Ruzowitzky (2017)

Personen:
 Erich Hölle (1925–1993), deutscher Maler, Werbegrafiker, Illustrator und Kinderbuchautor
 Karl Joseph Hölle (1871–1946), deutscher Kunstverglaser
 Margret Hölle (* 1927), deutsche Mundartdichterin
 Matthias Hölle (* 1951), deutscher Opernsänger (Bass)

Hölle steht für folgende geographischen Objekte:
 Hohe Hölle (893,8 m), Berg in der Hohen Rhön, Deutschland
 Hölle (Giengen an der Brenz), Abschnitt des Hölltals bei Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg und Flurname ebenda
 Hölle (Göritzer Fließ), rechter Zufluss des Göritzer Fließes bei Werchow, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Orte:
 Hölle (Geroldsee), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Geroldsee in der Oberpfalz, Bayern
 Hölle (Naila), Dorf von Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Hölle (Neudrossenfeld), Weiler von Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hölle (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

 Hölle (Gemeinde Illmitz), Ortsteil der Gemeinde Illmitz, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Hölle (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Hölle (Gemeinde Wiesmath), Rotte in Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hölle (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ort in Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hölle (Gemeinde Fernitz-Mellach), Weiler in Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hölle (Gemeinde Krieglach), Rotte in Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Pieklisko, deutsch Hölle, Stadtteil von Danzig, Polen, siehe Liste der Bezirke und Stadtteile von Danzig #Stadtteile der Stadt Gdańsk

Siehe auch:
 Grüne Hölle (Begriffsklärung)
 Weiße Hölle (Begriffsklärung)
 Höll (Begriffsklärung)
 Höllen